Виктор Михайлович Петров:
 Петров, Виктор Михайлович (1925—1997) — советский разведчик, Герой Советского Союза.
 Петров, Виктор Михайлович (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины.